Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 10 и 11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Соревнования прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналистки.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 200 метров являлась Дина Эшер-Смит из Великобритании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 10 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 24 легкоатлетки.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у женщин состоялся 11 августа 2018 года. 22-летняя Дина Эшер-Смит защитила титул чемпионки Европы и выиграла второе золото на турнире: четырьмя днями ранее она была сильнейшей в беге на 100 метров. Она стала 11-й легкоатлеткой, сделавшей победный спринтерский дубль (100 и 200 метров) на европейском чемпионате, и первой из Великобритании. Время Эшер-Смит (21,89) стало новым национальным рекордом, лучшим результатом сезона в мире и вторым результатом в истории турнира.

Действующая чемпионка мира из Нидерландов Дафне Схипперс после бронзы на дистанции 100 метров выиграла серебряную медаль, её соотечественница Ямиле Самуэль заняла третье призовое место.

Примечания

Ссылки 
 

бег